Переконання — те саме, що і переконаність
 Пейто (, ) — богиня давньогрецької міфології, яка уособлює переконання та спокушання
 Переконання — роман англійської письменниці Джейн Остін
 Переконання — перша 4-серійна телевізійна екранізація однойменного роману Джейн Остін
 Переконання — друга 5-серійна телевізійна екранізація однойменного роману Джейн Остін
 Переконання — телефільм, третя екранізація однойменного роману Джейн Остін
 Переконання — телефільм, четверта екранізація однойменного роману Джейн Остін
 Переконання () — герой коміксів, виданих «Marvel Comics».

Див. також 
 Переконування